

Astronomia
 7953 Kawaguchi – asteroide della fascia principale

Geografia
 Kawaguchi – città giapponese della prefettura di Saitama
 Lago Kawaguchi – lago nei pressi del Fuji, in Giappone

Persone
 Haruna Kawaguchi – attrice e modella giapponese
 Kaiji Kawaguchi – fumettista giapponese
 Naoki Kawaguchi – calciatore giapponese
 Nobuo Kawaguchi – ex calciatore giapponese
 Takao Kawaguchi – ex judoka giapponese
 Takuya Kawaguchi – ex calciatore giapponese
 Toshikazu Kawaguchi – scrittore giapponese
 Yoshikatsu Kawaguchi – ex calciatore giapponese